Baranowo (gemeente) in Mazovië
Baranowo (Mazovië)
Baranowo (Pommeren)